Polachek ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Polachek (* 1985), US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 Solomon W. Polachek (* 1945), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer